Mosmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Karina Mosmann (* 1977), deutsche Tänzerin aserbaidschanischer Herkunft
 Dietmar Mosmann (* 1961/62), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Tim Mosmann (* 1949), britischer Immunologe und Mikrobiologe

Siehe auch: 
 Moosmann 
 Mossmann